The Last Goodbye – singolo delle Atomic Kitten del 2002
 The Last Goodbye – album demo di Edison del 2004
 The Last Goodbye – singolo dei Steve Harley & Cockney Rebel del 2006
 The Last Goodbye – singolo di David Cook del 2011
 The Last Goodbye – album degli Odesza del 2022

Pagine correlate 
 Last Goodbye